Une famille est, au sens propre, dans une société humaine, un groupe de personnes ayant un lien de parenté (alliance ou filiation par exemple). Au sens figuré, et par analogie, la famille est une catégorie utilisée dans plusieurs disciplines pour désigner un sous-ensemble d'objets ayant une origine ou des caractéristiques communes.

Au sens propre 
 En droit : Droit de la famille
 En sociologie : sociologie de la famille
 En histoire: histoire de la famille, système familial
 En anthropologie : parenté
 En psychologie : thérapie familiale

Au sens figuré 
 En sciences politiques, une famille politique désigne plusieurs courants d'une même doctrine.
 En biologie :
 en taxinomie, la famille est un rang taxinomique, 
 en biochimie, une famille de protéines est un ensemble de protéines généralement codées par une famille de gènes, 
 en biologie moléculaire, une famille de gènes est un ensemble de gènes codant une série de protéines formant une famille de protéines, 
 en génétique, une famille multigénique est un ensemble de gènes, au sein d'un même génome, qui présentent des homologies de séquences issues d'un gène ancestral.
 En mathématiques, une famille généralise les notions de n-uplet et de suite.
 En pharmacologie, une famille d'antibiotiques regroupe des antibiotiques ayant des comportements proches.
 En chimie, une famille est un regroupement (colonne, partie de ligne ou bloc) du tableau de Mendeleïev.
 En linguistique, une famille de langues (comme la famille indo-européenne) est un ensemble de langues génétiquement apparentées, et dérivant souvent d'une unique langue ancestrale.

Autres 
 Famille,  chanson de Jean-Jacques Goldman (1985)
 La Famille, groupe sectaire également connu sous le nom Enfants de Dieu.

Voir aussi